Rzeki w Walii:
 Clywedog – w hrabstwie Denbighshire, dopływ Clwyd
 Clywedog – w hrabstwie Gwynedd, dopływ Wnion
 Clywedog – w hrabstwie Powys, dopływ Severn
 Clywedog – w hrabstwie Wrexham, dopływ Dee